

Geografia 
 Bastardo – frazione di Giano dell'Umbria (PG)

Sociologia 
 Bastardo – termine indicante il figlio naturale, nato fuori del vincolo matrimoniale o di padre illegittimo o sconosciuto (N.N.).

Musica 
 Bastardo –  EP di Donatella Rettore
 Bastardo – Singolo di Anna Tatangelo

Storia 
 Ebalus il Bastardo, (ca. 870 – ca. 934) sovrano franco, conte di Poitier e duca d'Aquitania
 Bastardo d'Orléans – soprannome di Jean de Dunois, nobile e militare francese
 Guglielmo il Bastardo – appellativo di Guglielmo il Conquistatore, re d'Inghilterra.
 Giacomo II di Lusignano, detto il Bastardo (1439 ca. – 1473), re di Cipro, Gerusalemme e d'Armenia

Cucina 
 Bastardo del Grappa – formaggio veneto

Animali 
 Bastardo, denominazione alternativa per cani meticci.

Pagine correlate 
 Bastard
 Bastarda